Love to Love You Baby est un titre qui peut désigner :
 Love to Love You Baby, un album de Donna Summer ;
 Love to Love You Baby, une chanson de Donna Summer ;
 Love to Love You Baby, une chanson de David Vendetta.